Подводные лодки типа 209 — тип подводных лодок немецкой постройки, строится на экспорт с 1971 года. Состоит на вооружении флотов 14 стран.

История проекта 
В 1967 году Кильская верфь Kieler Howaldtswerke (впоследствии Howaldtswerke-Deutsche Werft AG) подписала первый контракт на поставку 4 подводных лодок приблизительно в 1000 тонн водоизмещением, для ВМС Греции. К началу 1970-х годов за Грецией последовали многие страны, нуждавшиеся в замене лодок постройки Второй мировой войны. В 1969 году заказ разместила Аргентина, в 1970 году — Перу и Колумбия, в 1971 году — Турция, в 1972 году — Венесуэла.

Предложенный конструкторским бюро Ingenieur Kontor Lübeck проект, на основе предыдущего типа 206, получил обозначение  (в 4 раза больше чем тип 206, аналог типа 212). По требованиям заказчиков в него стали вносить изменения, в основном в части размеров и вариантов торпедного вооружения.

Конструкция 

Лодка имеет однокорпусную конструкцию. Прочный корпус толщиной 32 мм из высокопрочной маломагнитной стали HY 80 с пределом текучести 80 psi (56,2 кг/мм²) обеспечивает рабочую глубину 200 м, расчетную 500 м. Прочный корпус цилиндрический в средней части и конический в оконечностях. Разделен водонепроницаемыми переборками на 3 отсека: I — торпедный, жилой и центральный пост, II — вспомогательных механизмов и пост энергетики и живучести (ПЭЖ), III — дизель-генераторов и гребного электродвигателя (ГЭД). Лёгкий корпус уплощенный с бортов в носу и веретенообразный в корме. Надстройка выполнена вгладь с обшивкой корпуса, доведена до 98 шпангоута (примерно 80 % длины лодки).

Все ТА и боезапас размещены в I отсеке (торпедопогрузочный люк отсутствует). Там же находятся каюты экипажа и центральный пост (ЦП). Прочная рубка над ЦП состоит из цилиндрической (нижняя) и конической (верхняя) секций. Не имеет боевых постов, предназначена только для входа/выхода в ЦП. Выдвижные устройства расположены вне прочной рубки. В носовой части, в районе 15-19 шп., находится носовой входной люк. В трюме отсека размещены привода носовых горизонтальных рулей (НГР), носовая группа аккумуляторной батареи (АБ), балластные и топливные цистерны. У серий 1400, 1500 отсек разделен легкой переборкой на торпедный/жилой и центральный пост.

Во II отсеке, наименьшем по размерам, находится главный распределительный щит (ГРЩ), раздаточные колонки воздуха высокого давления (ВВД), воздуховод дизелей и вспомогательные механизмы, а также некоторые вспомогательные цистерны.

III отсек содержит 4 дизель-генератора и ГЭД. В кормовой части — привода рулей, главный упорный подшипник и валопровод гребного винта. У носовой переборки отсека находится кормовой входной люк. В трюме размещены кормовая группа АБ, балластные и топливные цистерны. У серий 1400, 1500 отсек разделен легкой переборкой на дизельный и электромоторный.

Энергетическая установка 
Энергетическая установка одновальная, дизель-электрическая, с полным электродвижением.

 Дизель-генераторы MTU 12V 396 SB83 4 × 1250 л. с. / 4 × 900 кВт  — для зарядки аккумуляторных батарей (АБ) в режиме РДП или в надводном положении.
 Аккумуляторные батареи серебряно-цинковые, высокой ёмкости, разделены на две группы по 240 элементов, в I и III отсеках.
 Гребной электродвигатель, работающий от АБ или от дизель-генератора через ГРЩ.

Для снижения шумности все механизмы установлены на изолированные от корпуса демпфирующие опоры и фундаменты.

Варианты 
Лодки типа 209 строятся в 5 сериях, несколько отличающихся размерами и ТТХ. Серии обозначаются по надводному водоизмещению. Например, лодки второй серии обозначаются «тип 209/1200». К 2008 году построено: 8 единиц серии 1100, 26 серии 1200, 8 серии 1300, 15 серии 1400 и 4 серии 1500. Заказы на еще 3 лодки отменены.

Представители

Оценка проекта 
По данным западных источников, лодка типа 209 во второй половине XX века была практически идеальна для прибрежных действий позиционным способом. Малая шумность и скромные размеры делают её крайне трудной для обнаружения на мелководье. Так, во время Англо-аргентинского конфликта, аргентинская San Luis полностью избежала обнаружения. Вооружение позволяет вести борьбу как с надводными кораблями, так и с подводными лодками. 
С конца 1960-х годов тип 209 был самым успешным экспортным типом подводных лодок в мире. Он же послужил основой для лодок типа: 214 (также известен как «тип 209PN»). Покупателей привлекает сочетание высоких ТТХ (малошумность, хорошее вооружение) и невысокой цены (один из контрактов 2006 г на три единицы называет цены менее $300 млн за лодку). Израиль заказал собственные лодки типа «Дольфин», взяв 209 за прототип, с обширными модификациями и расширенными возможностями. Еще одним признаком успеха является строительство по лицензии в других странах (Южная Корея). Всего уже построена 61 субмарина, таким образом, заложенная типом 209 тенденция имеет хорошие шансы на продолжение.

Примечания

Ссылки 
   Подводные лодки типа Preveze (проект 209/1400)
    Подводные лодки типа Atilay (проект 209/1200)
   Классы «Тип 206» и «Тип 209»

Подводные лодки проекта 209